Pseudohendersonia är ett släkte av svampar. Pseudohendersonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudohendersonia